1728 — одна́ ты́сяча семьсо́т два́дцать во́семь — может означать:

 1728 — натуральное число между 1727 и 1729.
 1728 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1728 (другие обозначения — MCG -2-13-30, VV 699, PGC 16495) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Эридан.

В литературе 
 1728 год в литературе

В музыке 
 1728 год в музыке

В науке 
 1728 год в науке